Richard Demén-Willaume (né le  à Åsa en Suède) est un joueur professionnel de hockey sur glace suédois.

Biographie

Carrière en club 
Il attaque sa carrière en 2004 dans l'Elitserien avec le Frölunda HC. Il est choisi en 2004 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par l'Avalanche du Colorado en , en . Lors de la saison 2006-2007, il part en Amérique du Nord. L'Avalanche l'assigne dans la Ligue centrale de hockey dans son club-école des Sundogs de l'Arizona. En 2007, il rejoint le Rögle BK. Le club remporte l'Allsvenskan et est promu en Elitserien pour la saison suivante.

Carrière internationale 
Il a représenté la Suède en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 || Frölunda HC || Elitserien ||9 ||0 ||0 ||0 ||0 || 1||0||0||0||0
|-
|2005-2006 || Frölunda HC||Elitserien ||42 ||2 ||1 ||3 ||26 || -|| -|| -|| -||-
|-
|2006-2007 || Sundogs de l'Arizona ||LCH ||9||0||2||2||16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008 || Rögle BK||Allsvenskan ||43 ||6 ||10 ||16 ||44 || 9|| 4|| 0|| 4|| 6
|-
|2008-2009 || Rögle BK || Elitserien ||24 || 5|| 7|| 12|| 32|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|rowspan=2|2009-2010 || Rögle BK || Elitserien || 12|| 0|| 1|| 1|| 10|| -|| -|| -|| -||-
|-
| Malmö Redhawks || Allsvenskan || 13|| 1|| 1|| 2|| 29|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|rowspan=2|2010-2011 || Borås HC || Allsvenskan || 43|| 2|| 10|| 12|| 36|| -|| -|| -|| -||-
|-
| Frölunda HC || Elitserien || 6|| 0|| 1|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2011-2012 || Dragons de Rouen || CC || 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 25|| 3|| 10|| 13|| 34|| 15|| 0|| 2|| 2|| 10
|-
| 2011-2012 || Dragons de Rouen || CdF || 5|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Dragons de Rouen || CdlL || 6|| 0|| 1|| 1|| 6|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2012-2013|| SaiPa || SM-liiga || 14|| 1|| 1|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|2012-2013 || Tingsryds AIF || Allsvenskan || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Timrå IK || Elitserien || 27|| 2|| 2|| 4|| 12|| 8|| 0|| 2|| 2|| 8

Au niveau international 

| 2004 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||6||1||1||2|| 10|| +1|| align="left"| Cinquième place

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en janvier 1986
Naissance dans le comté de Halland
Joueur suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Frölunda Indians
Joueur des Sundogs de l'Arizona
Joueur du Rögle BK
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du Borås HC
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du Timrå IK
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Tingsryds AIF